Даний список країн із доведеними запасами нафти заснований на оцінках BP у опублікованому Статистичному огляді світової енергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014) станом на 2013 рік у млрд. тонн та млрд. барелів, а також на оцінках ЦРУ США, опублікованих у «Всесвітній книзі фактів» (The World Factbook) станом на початок 2013 року в млрд. барелів.

2013

Примітки

Джерела 
 BP statistical review of world energy 2008()
 Світова статистика нафти // Mineral.ru

Див. також 
 Нафта
 Нафтове родовище
 Ресурси і запаси нафти
 ОПЕК
 Нафтоносні піски Атабаски
 Світові поклади природного газу

Нафта
Нафта